All Night Long: An Introduction — збірка англійської групи Rainbow, яка була випущена 7 травня 2002 року.

Композиції 
 Temple of the King – 4:42
 Tarot Woman – 5:57
 Stargazer – 8:25
 Lady of the Lake – 3:39
 Eyes of the World – 6:41
 All Night Long – 6:41
 Love's No Friend – 4:52
 Spotlight Kid – 4:54
 Stone Cold – 5:16
 Fire Dance – 4:31
 Weiss Heim – 5:17

Джерела 
 All Night Long: An Introduction  allmusic
 All Night Long: An Introduction last.fm

Альбоми Rainbow